Ло́кон — кучеряве або завите пасмо волосся.

Топонім 

 Локо́н — муніципалітет у Франції, департамент Па-де-Кале.
 Локон — вулкан в Індонезії.